Luisa Carolina, princesa de Hesse-Kassel (en alemán: Luise Karoline Prinzessin von Hessen-Kassel; 28 de septiembre de 1789 - 13 de marzo de 1867) fue la esposa de Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y la matriarca de la casa ducal de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, que finalmente se convertiría en la casa gobernante de los reinos de Dinamarca, Grecia, Noruega y el Reino Unido.

Biografía
Luisa Carolina nació en el castillo de Gottorp en el ducado de Schleswig, sus padres fueron el landgrave Carlos de Hesse-Kassel y su esposa, la princesa Luisa de Dinamarca. Su hermana María Sofía de Hesse-Kassel se convirtió en reina consorte de Dinamarca y Noruega, como esposa de Federico VI de Dinamarca.

Se casó con Federico Guillermo el 28 de enero de 1810 en el castillo de Gottorp. El matrimonio tuvo 10 hijos: Luisa María, Federica, Carlos, Federico, Guillermo, Cristián, Luisa, Julio, Juan y Nicolás. El príncipe Cristián de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg llegó a ser rey de Dinamarca, gracias a un acuerdo pactado por las grandes potencias mundiales en 1852, donde lo nombraron heredero de Federico VII de Dinamarca que no tuvo hijos. Entre sus nietos se encuentran: el rey Federico VIII de Dinamarca, la reina Alejandra del Reino Unido, la emperatriz María de Rusia y el rey Jorge I de Grecia.   

Luisa Carolina de Hesse-Kassel falleció el 13 de marzo de 1867 en Ballenstedt, Alemania, a la edad de 77 años.

Ancestros

Referencias

Consortes de miembros de la casa de Glücksburg
Casa de Hesse-Kassel
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Personas de Schleswig